Geografia:
Canyelles (Garraf), municipi de la comarca del Garraf
Castell de Canyelles
 Canyelles, l'Almadrava i Santa Rosa de Puig-rom, entitat de població del municipi de Roses, (Alt Empordà)
Canyelles (Nou Barris), barri del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona 
Estació de Canyelles de l'L3 del Metro de Barcelona 
Estació de Canyelles Rodalies de la Línia orbital ferroviària de Barcelona.
Platja de Canyelles, platja i urbanització a Lloret de Mar (la Selva)
 Canyelles (Tossa de Mar), entitat de població del municipi de Tossa de Mar (la Selva)
 Canyelles (Castellfollit del Boix), entitat de població del municipi de Castellfollit del Boix (Bages)
Canyelles (Mont-ras), entitat de població del municipi de Mont-ras (Baix Empordà)
 Biografies:
Nicolau Canyelles i Delseny, religiós i editor sard d'origen català
 Vidal de Canyelles, bisbe d'Osca i compilador dels furs d'Aragó.
Gabriel Canyelles, notari i escrivà barceloní
 Francesc Canyelles i Balagueró, pintor, gravador i dibuixant barceloní.
Magí Canyelles, historiador i cronista manresà.
Antonina Canyelles, poeta mallorquina.
Neus Canyelles i Estapé, escriptora mallorquina.
Antoni Canyelles Rigo, glosador mallorquí.
Antoni Canyelles Ballester, il·lusionista, actor i escultor mallorquí.